Арнольд, Генри:
 Арнольд, Генри Харли (1886—1950) — американский военачальник, генерал ВВС.
 Арнольд, Малькольм Генри (1921―2006) ― британский композитор, трубач и дирижёр.